Station Semarang Tawang
Station Semarang Poncol